Holme Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Holme Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Holme Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire